Název Morava má více významů:

geografie
 Morava – historické území na východě České republiky
 Velkomoravská říše (Velká Morava) – středověký stát
 Moravské markrabství
 Morava (řeka) – řeka na území ČR a na hranici Rakouska a Slovenska
 Morava (Desná) – místní část města Desná v okrese Jablonec nad Nisou
 Dolní Morava – obec v okrese Ústí nad Orlicí, která má tyto další části:
 Horní Morava
 Velká Morava (Dolní Morava)
 Vinařská oblast Morava
 Morava (albánské pohoří) – horský hřbet v Albánii
 Morava (Bulharsko) – vesnice v Bulharsku
 Morava Valles – údolí na Marsu
 Velká Morava (řeka) – srbská řeka, která má dvě zdrojnice:
 Jižní Morava (řeka)
 Západní Morava (řeka)

hudba
 Morava (hudební skupina) – rocková skupina z Vysočiny

příjmení osob
 Jack Morava (* 1944) – americký topolog
 Jan Morava (* 1979) – poslanec PSP ČR za ODS
 Jiří Morava (Jiří Vlk; 1932–2012) – český literární historik, básník a prozaik v exilu
 Marian Morava (* 1976) – český hokejista
 Vladislav Morava (1939-2020) – český folkový a country muzikant, člen K.T.O.

lodě
 Morava (loď, 1890) – jugoslávská loď třídy Körös, původně pod jménem SMS Körös
 Morava (loď, 1939) – zadokolesový vlečný motorový remorkér na Labi, během druhé světové války pod názvem Sudetenland
 Morava (loď, 1946) – loď na Brněnské přehradě (1946–1961), později pod názvem Znojmo na Vranovské přehradě
 Morava (loď, 1955) – loď na Brněnské přehradě (od 1955), původně pod názvy Moskva a Dallas
 Morava (loď, 2008) – výletní loď na Baťově kanálu

jiné
 Morava (cigarety) – značka srbských cigaret
 Palác Morava – budova v Brně
 TV Morava – regionální televizní stanice 
 Zotavovna Morava v Tatranské Lomnici
 Let L-200 Morava – letadlo vyráběné v 60. letech 20. století továrnou Let Kunovice
 Morava (odbočka) – železniční odbočka v Hanušovicích

Související články 
 Moravia
 Moravanka
 Moravané (rozcestník)
 Moravany
 Moravec
 Moravice (rozcestník)
 Moravčík
 Portál:Morava

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení